Lange Welle steht für:

 Lange Welle (Schunter), Bach im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 lange Welle, Zyklus in den Wirtschaftswissenschaften, siehe Kondratjew-Zyklus
 Lange Welle (Klimatologie), Zyklus in der Klimatologie

Siehe auch:
 Langwelle, elektromagnetische Welle
 Die lange Welle hinterm Kiel, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Nikolaus Leytner (2012)